Зденек Паздирек (; 13 декабря 1953 года, Брно, Чехословакия) — фигурист из Чехословакии, двукратный чемпион Чехословакии 1974—1975 годов в мужском одиночном катании. После окончания любительской карьеры выступал в Holiday on Ice. Работает тренером в Канаде.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 
 
 Coach's Tips (англ.)

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Чехословакии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года